Европейская книжная премия () — награда автору книги, выражающей европейские ценности, дающей образ современной Европы и опубликованной в течение последнего года на одном из 27 языков стран — членов ЕС.

Описание 
Учреждена ассоциацией Дух Европы под попечительством Жака Делора в 2007. 12 членов Совета попечителей — авторитетные фигуры политиков, крупнейших журналистов, видных представителей публичной сферы, чей вклад в построение единой Европы широко признан; среди них — Пьер Моруа, Пааво Липпонен, Ханс Герт Пёттеринг, Жорже Сампайю, Вальтер Вельтрони, Вайра Вике-Фрейберга и др.

Председателями жюри, состоящего из журналистов крупнейших европейских газет и журналов, были Хеннинг Манкель (2007), Хорхе Семпрун (2008), Эцио Мауро (главный редактор газеты La Repubblica, 2009), Фолькер Шлёндорф (2010).

Денежный эквивалент премии — 20 тысяч евро, с 2009 — 10 тысяч евро лауреату в каждой номинации (литература и нон-фикшн).

Лауреаты 
 2007: Ги Верхофстадт, за книгу Соединенные Штаты Европы

 2008: Тони Джадт, за книгу После войны: Европа после 1945 года

 2009
 Литература: Мариуш Щигел, за книгу Готтленд
 Эссе: Сильви Гулар, за книгу Европа для «чайников» (L’Europe pour les nuls)

 2010
 Литература: Софи Оксанен, за книгу Очищение
 Эссе: Роберто Савиано, за книгу Красота и ад

 2011
 Литература: Максим Лео (ФРГ) за книгу Будьте готовы
 Эссе: Анна Биконт (Польша) за книгу Мы из Едвабне

 2012
 Литература: Рольф Бауэрдик (ФРГ) за книгу Как Мадонна прибыла на Луну (Wie die Madonna auf den Mond kam)
 Эссе:  (Нидерланды) за книгу Дорога в Европу (Le Passage à l’Europe)

 2013
 Литература: Эдуардо Мендоса (Испания) за книгу Кошачья свара (Riña de gatos)
 Эссе:  (Франция) за книгу Эти французы, могильщики евро (Ces Français, fossoyeurs de l’euro)

 2014
 Литература:  (Франция) за книгу Одежды Анны (La robe de Hannah)
 Эссе: Энтони Гидденс (Великобритания) за книгу Беспокойный и могущественный континент (Turbulent and Mighty Continent)

 2015
 Литература:  (Бельгия) за книгу Vera
 Эссе: Роберт Менассе (Австрия) за книгу Европейский вестник (Der Europäische Landbote)

 2016
 Литература: Хавьер Серкас (Испания) за книгу Самозванец (El impostor)
 Эссе:  (Италия) за книгу Больше и меньше (Il più e il meno)

 2017
 Литература:  (Бельгия), Цинк (Zinc), Actes Sud
 Эссе:  (Италия), за книгу Как обрушивается демократия (Come la democrazia fallisce), Garzanti

 2018
 Литература: Жеральдин Шварц (Géraldine Schwarz, Германия) за книгу Les Amnésiques
 Эссе: Филипп Сэндс (Великобритания) за книгу East West Street: On the Origins of Genocide and Crimes Against Humanity

 2019
 Литература: Джонатан Коу (Великобритания) за роман  (Middle England)
 Эссе: Лоран Годе (Франция) за книгу Nous l’Europe, banquet des peuples

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии

Литературные премии Европы
Награды по алфавиту